Mohali (district), een district in de Indiase staat Punjab
 Ajitgarh, de hoofdplaats van het bovenstaande district en vooral bekend onder de naam Mohali